Wooley ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Wooley (* 1974), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Hannah Wooley (1621–1676), englische Kochbuchautorin
 John Wooley (* 1949), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Karen L. Wooley (* 1966), US-amerikanische Chemikerin
 Nate Wooley (* 1974), US-amerikanischer Jazztrompeter und Improvisationsmusiker
 Sheb Wooley (1921–2003), US-amerikanischer Countrysänger und Schauspieler
 Stacey Wooley (* 1968), US-amerikanische Biathletin
 Trevor Wooley (* 1964), britischer Mathematiker

Siehe auch:
 Woolley
 Wuli (Begriffsklärung)